Hol Beck ist der Name folgender Wasserläufe in England

 Hol Beck (River Aire), ein Zufluss des River Aire in Leeds
 Hol Beck (Windermere), ein Zufluss des Windermere im Lake District, Cumbria

Siehe auch:
 Holbeck (Begriffsklärung)